Ударно-кремнёвый замок
 Капсюльный замок

См. также 
 Курковый ударный механизм